Nikisjtane (makedonska: Никиштане) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Skopje. Nikisjtane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nikisjtane är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Nikisjtane. Runt Nikisjtane är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  km sydost om Nikisjtane. 

Omgivningarna runt Nikisjtane är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ǵorče Petrov